Románia
Odăile, település Buzău megyében
Odăile, település Ilfov megyében
Odăile, település Prahova megyében